Ayayi ist der Familienname folgender Personen:

 Joël Ayayi, (* 2000), französischer Basketballspieler beninischer Abstammung
 Manassé Mahoulé Ayayi (* im 20. Jahrhundert, † 2010), beninischer Hochschullehrer und Minister